Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1989/90 war die 45. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die drei Aufsteiger FTSV Komet Blankenese (Wiederaufstieg nach einer Saison), HSV Barmbek-Uhlenhorst (Rückkehr nach sieben Jahren) und SV Ochsenwerder (erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde der VfL Stade. Zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Süderelbe nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Stade gewann seine Gruppe und stieg erstmals in die Oberliga Nord auf. Der FC Süderelbe verpasste als Dritter seiner Gruppe den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SV Ochsenwerder musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der HEBC Hamburg und TuRa Harksheide nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1989/90 im deutschen Fußball-Archiv

1989
Fußballsaison 1989/90